Зона Азия/Океания — одна из 3-х региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2011 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Sri Lanka Tennis Association Club, Коломбо, Шри-Ланка, грунт

 15 — 18 июня 2011

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Азия/Океания
  и  выбывают в группу 4 зоны Азия/Океания

Группа IV 
 Национальный теннисный комплекс, Дакка, Бангладеш, хард
 13 — 16 апреля 2011

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 3 зоны Азия/Океания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы